Colwell – miasto w Iowa (USA)
 Colwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Colwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wight